Sarria, Sarriá, Sarrià o Sarría puede referirse a:

Lugares
Sarria, municipio de la provincia de Lugo, Galicia, España.
Comarca de Sarria, comarca de la provincia de Lugo, Galicia, España.
Distrito de Sarriá-San Gervasio, distrito en que se divide administrativamente la ciudad de Barcelona, Cataluña, España.
Sarriá, barrio del distrito de Sarriá-San Gervasio de la ciudad de Barcelona, Cataluña, España.
Sarriá de Ter, municipio español de la comarca del Gironés en la provincia de Gerona, Cataluña.
Sarría, concejo del municipio de Zuya, Álava, País Vasco, España.
Callosa d'en Sarrià, municipio de la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, España.
Partido judicial de Sarria, uno de los 45 partidos judiciales en los que se divide la Comunidad Autónoma de Galicia, España.
Río Sarria, en la provincia de Lugo, Galicia, España.

Infraestructuras
Estación de Sarria, estación ferroviaria española situada en la ciudad homónima en la provincia de Lugo, Galicia, España.
Estación de Sarrià, estación de la red de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC) perteneciente al bloque de líneas del Metro del Vallès situada en el barrio Sarrià, Barcelona, Cataluña, España.
Estadio de Sarriá, fue el estadio de fútbol del Real Club Deportivo Español, situado en el barrio de Sarriá, en Barcelona, Cataluña, España.